Мігрант — людина, яка свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони 
 Мігрант (2010) — роман українських письменників Марини та Сергія Дяченків